Juan Pablo Varillas era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale. 

In finale Sebastián Báez ha sconfitto Felipe Meligeni Alves con il punteggio di 3-6, 7-6(8-6), 6-1.

Teste di serie

 Juan Manuel Cerundolo (quarti di finale)
 Francisco Cerúndolo (quarti di finale)
 Juan Pablo Varillas (quarti di finale)
 Thiago Seyboth Wild (primo turno)

  Sebastián Báez (campione) 
  Marcelo Tomás Barrios Vera (semifinale) 
  Juan Ignacio Londero (secondo turno) 
  Enzo Couacaud (primo turno)

Qualificati 

  Rafael Matos (primo turno)
  Nicolás Álvarez (primo turno)

  Oliver Crawford (primo turno) 
  Diego Hidalgo (primo turno)

Lucky loser 

  Lucas Catarina (primo turno)

Wildcard 

  Benjamín Torres (primo turno)
  Diego Fernandez Flores (secondo turno)

  Matias Soto (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Santiago Challenger 2021